Captain Cook bezeichnet:
 James Cook, englischer Seefahrer
 Captain Cook und seine singenden Saxophone, deutsche Schlagerband